

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 21, w tym 14 podstawowych
 Rudnik – część miasta Bychawa
 Rudnik – część miasta Grudziądz
 Rudnik – część miasta Lublin
 Rudnik – część miasta Szczecin
 Rudnik – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik
 Rudnik – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wólka
 Rudnik – część wsi Kąkolewnica w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Rudnik – część wsi Tubądzin w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Rudnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków
 Rudnik – część wsi Rudniczek w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno
 Rudnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Rudnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice
 Rudnik – część wsi Zgórze w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny
 Rudnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice
 Rudnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów
 Rudnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Osieck
 Rudnik – osada w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Rudnik – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Hażlach
 Rudnik – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Rudnik
 Rudnik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody
 Rudnik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Rudnik – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły

Miejscowości poza Polską 
 Rudnik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilidža
 Rudnik – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas, w gminie Burgas
 Rudnik – dzielnica Lublany (stolicy Słowenii)
 Rudnik – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac

Inne obiekty geograficzne 
 Rudnik – potok, dopływ Kamiennej
 Rudnik (Piegżówka) – potok, dopływ Harbutówki
 Rudnik (Wąwóz Chłapowski) – rezerwat przyrody na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
 Rudnik – szczyt na Słowacji
 Rudnik – szczyt w Rudawach Janowickich
 Jezioro Rudnickie Wielkie, nazywane w skrócie „jezioro Rudnik”
 Rudnik Przystanek – przystanek kolejowy w Lublinie, w dzielnicy Ponikwoda

Zobacz też miejscowości 
 Rudnik nad Sanem
 Mały Rudnik
 Rudnik Duży
 Rudnik-Kolonia
 Rudnik Mały
 Rudnik Pierwszy
 Rudnik Szlachecki
 Rudnik Wielki

Linki zewnętrzne